La Confrérie du Saint-Sacrement avait comme objectif principal de contempler et adorer l'hostie consacrée et d'assurer une participation adéquate des fidèles dans la livraison du Sacré Viatique aux mourants.

Il était présent dans toutes les paroisses de Venise, à l'exclusion de celle de San Marco, pratiquement dépourvu de population stable et n'ayant pas de base pour confier les responsabilités de gestion. Seulement dans quelques cas ils avaient leur propre siège; dans la plupart des cas, ils avaient leur quartier général dans leur église paroissiale. Dans certains cas, une pierre avec un bas-relief, qui représente un calice et une hostie ou calice et le Saint-Sacrement était muré devant l'église pour indiquer la présence de la schola du Saint-Sacrement.

Parmi les scuolas ayant un siège, il y avait :
 Scuola del Santissimo Sacramento a Dorsoduro
 Scuola del Santissimo Sacramento a Castello
 Scuola del Santissimo Sacramento a San Zaccaria